Dorfkirche Höckendorf steht für:
 Dorfkirche Höckendorf (Laußnitz) (Landkreis Bautzen in Sachsen)
 Dorfkirche Höckendorf (Klingenberg) (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge)